Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2016 nastoupilo patnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, jehož členky se turnaje nezúčastnily.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený švýcarsko-srbský pár Xenia Knollová a Aleksandra Krunićová, který ve finále zdolal německo-rumunské turnajové jedničky Tatjana Mariová a Ioana Raluca Olaruová po hladém průběhu 6–3 a 6–0. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Knollová vybojovala premiérový titul na okruhu WTA Tour a pro Krunićovou to byla druhá deblová trofej.

Nasazení párů 
  Tatjana Mariová /  Ioana Raluca Olaruová (finále)
  Anastasia Rodionovová /  Arina Rodionovová (čtvrtfinále)
  Annika Becková /  Johanna Larssonová (1. kolo)
  'Xenia Knollová /  Aleksandra Krunićová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Morocco Open
Sport v Maroku v roce 2016
WTA Tour 2016